

Тазларовська сільська рада — сільське поселення, Бураєвський район, Башкортостан
 Тазларовська сільська рада — сільське поселення, Зіанчуринський район, Башкортостан